Буђ може да се односи на:

 Буђ, микроскопске гљивице
 Водена буђ, врста микроорганизама

или

 Буђ (Пале), насеље у општиини Пале, Република Српска, БиХ